Filip VI (franska: Philippe VI de Valois), född 1293, död 22 augusti 1350 i Nogent-le-Roi, var kung av Frankrike 1328-1350.

Biografi
Han var son till Karl av Valois och Margareta av Sicilien.

Efter den capetingiska huvudgrenens utslocknande på manssidan tillföll tronen Filip 1328. 

Genast efter sitt trontillträde ingrep han i Flanderns inre stridigheter till stöd för den regerande greven mot de upproriska stadskommunerna. Detta jämte en tvist om Guienne förorsakade en brytning med Edvard III av England. Hundraårskriget utbröt 1337, och däri led Frankrike svåra nederlag. Under Filips sista år härjade digerdöden i Frankrike. 

Filip är känd som en ridderlig och tapper kung, men utan påvisbara statsmannaegenskaper och utan kontakt med de borgerliga samhällsskikten. Hans regeringspolitik följde inte företrädarnas administrativa linjer.

Familj
Gift 1313 med Johanna av Burgund, (1293-1348).

Barn:

 Johan II av Frankrike

Gift 1349 med Blanche av Navarra, (?-1398).

Galleri

Anfäder

Noter 

Personer i Frankrike under 1200-talet
Personer i Frankrike under 1300-talet
Födda 1293
Avlidna 1350
Frankrikes regenter
Huset Valois
Män